Martyr’s Memorial Red Bull 'A' Division League (непальский: ए डिभिजन शहीद स्मारक लीग) — высший футбольный турнир Непала. Разыгрываемый 14 командами, проходит по системе «осень-весна». Победитель получает право сыграть в Кубке президента АФК. Занявший последнее место клуб вылетает в Лигу B.

Чемпионы 
За всё время розыгрышей чемпионами становились 15 команд.

См. также 
 Сборная Непала по футболу
 Кубок президента АФК

Ссылки 
 Официальный сайт АФК

Непал